Introducirane, neozoonske, strane, egzotične, alohtone, nenativne vrste (u biologiji se jednostavno rabi pojam introdukcija), vrste su koje žive izvan svojeg nativnog ili prirodnoga distributivnog raspona, a koje su ondje dospjele čovječjom aktivnošću, namjerno ili slučajno. Neke introducirane vrste su štetne za ekosustav u koji su introducirane, dok druge nemaju negativnih učinaka i mogu zapravo biti korisne kako za ljude tako i za ekosustave, primjerice kao alternativa pesticidima u poljoprivredi pa su npr. na Novom Zelandu introducirane biljne vrste iz Sjeverne Amerike pridonijele povećanju bioraznolikosti i bioproduktivnosti. Popis introduciranih vrsta može se pogledati u odvojenom članku. Introducirane vrste i njihovi učinci na prirodnu okolinu kontroverzan je predmet koji je uzbrkao mnogo znanstvenika, vlada, poljoprivrednika i drugih.

Više informacija
 bioraznolikost
 genetičko onečišćenje
 invazivne vrste

Ekologija